Tula může znamenat:

 Tula – město v evropské části Ruska
 
 Tula (Mexiko) – město v centrálním Mexiku, dříve hlavní město Toltécké civilizace
 Tula (řeka) – řeka v Rusku
 Tula (planetka) – planetka
 Tula (virus) – jeden druh hantaviru